Губа — одна з шкірних складок, що обмежують спереду ротову порожнину
 Губа в ботаніці — частина оцвітини, утворена 2-3 зрощеними чашолистиками
 Губа — загальна назва глибоко врізаних у сушу заток Білого моря і Північно-Льодовитого океану
 Губа — територіальний округ у Московській державі XVI—XVIII ст.
 Губа — жаргонна назва гауптвахти

Прізвище 

 Губа Володимир Петрович — український композитор, народний артист України, лауреат премії ім. Лисенка, Державної премії України імені Олександра Довженка.
 Губа Наталія Петрівна ( 1978) — українська веслувальниця.
 Губа Олексій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Губа Юрій Петрович (1.08.1976 —5.03.2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Губа Яків Миколайович (1984—2014) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топонім 
 Губа — місто в Азербайджані, адміністративний центр Губинського району
 Губа — село в Логойському районі Мінської області

Див. також 
 Антимінсна губа — елемент церковного начиння, уживаний під час Літургії грецького обряду
 Губи (значення)
 Губка (значення)
 Губін (значення)
Прізвища